Andrew Brunette, kanadski hokejist, * 24. avgust 1973, Sudbury, Ontario, Kanada.

Brunette je člansko kariero začel pri klubu Owen Sound Platers v ligi OHL v sezoni 1990/91. V sezoni 1992/93 je prejel nagrado Eddie Powers Memorial Trophy kot vodilni strelec lige. Leta 1993 je bil kot 174. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Nashville Predators, Atlanta Thrashers, Minnesota Wild, Colorado Avalanche in Chicago Blackhawks, je v šestnajstih sezonah odigral 1110 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 268 golov in 465 podaj, ter 49 tekem končnice, na katerih je dosegel sedemnajst golov in osemnajst podaj. Med letoma 2002 in 2009 je bil občasno kapetan Minnesote.

Pregled kariere 

|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 90/91
| 
| 63
| 15
| 20
| 35
| 
| 15
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 91/92
| 
| 66
| 51
| 47
| 98
| 
| 42
| 
| 5
| 5
| 0
| 5
| 
| 8
|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 92/93
| 
| 66
| 62
| 100
| 162
| 
| 91
| 
| 8
| 8
| 6
| 14
| 
| 16
|-
| Hampton Roads Admirals
| ECHL
| 93/94
| 
| 20
| 12
| 18
| 30
| 
| 32
| 
| 7
| 7
| 6
| 13
| 
| 18
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 93/94
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 93/94
| 
| 23
| 9
| 11
| 20
| 
| 10
| 
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 94/95
| 
| 79
| 30
| 50
| 80
| 
| 53
| 
| 7
| 3
| 3
| 6
| 
| 10
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 95/96
| 
| 69
| 28
| 66
| 94
| 
| 125
| 
| 20
| 11
| 18
| 29
| 
| 15
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 95/96
| 
| 11
| 3
| 3
| 6
| +5
| 0
| 
| 6
| 1
| 3
| 4
| 0
| 0
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 96/97
| 
| 50
| 22
| 51
| 73
| 
| 48
| 
| 5
| 1
| 2
| 3
| 
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 96/97
| 
| 23
| 4
| 7
| 11
| -3
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 97/98
| 
| 43
| 21
| 46
| 67
| 
| 64
| 
| 10
| 1
| 11
| 12
| 
| 12
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
| 
| 28
| 11
| 12
| 23
| +2
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 98/99
| 
| 77
| 11
| 20
| 31
| -10
| 26
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 99/00
| 
| 81
| 23
| 27
| 50
| -32
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 00/01
| 
| 77
| 15
| 44
| 59
| -5
| 26
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 01/02
| 
| 81
| 21
| 48
| 69
| -4
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 02/03
| 
| 82
| 18
| 28
| 46
| -10
| 20
| 
| 18
| 7
| 6
| 13
| -3
| 4
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 03/04
| 
| 82
| 15
| 34
| 49
| +3
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 05/06
| 
| 82
| 24
| 39
| 63
| +9
| 48
| 
| 9
| 3
| 6
| 9
| -2
| 8
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 06/07
| 
| 82
| 27
| 56
| 83
| -8
| 36
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 07/08
| 
| 82
| 19
| 40
| 59
| +5
| 14
| 
| 10
| 5
| 3
| 8
| -5
| 2
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 08/09
| 
| 80
| 22
| 28
| 50
| -5
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 09/10
| 
| 82
| 25
| 36
| 61
| -5
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 10/11
| 
| 82
| 18
| 28
| 46
| -7
| 16
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 11/12
| 
| 78
| 12
| 15
| 27
| -13
| 4
| 
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1592
| bgcolor="#7FFF00" |518
| bgcolor="#7FFF00" |874
| bgcolor="#7FFF00" |1392
| bgcolor="#7FFF00" |-78
| bgcolor="#7FFF00" |784
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |113
| bgcolor="#7FFF00" |53
| bgcolor="#7FFF00" |65
| bgcolor="#7FFF00" |118
| bgcolor="#7FFF00" |-13
| bgcolor="#7FFF00" |93
|}

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Hokejisti Owen Sound Platers
Hokejisti Hampton Roads Admirals
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Portland Pirates
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Chicago Blackhawks